Полице:

 Полице — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Полицкий повят.
 Полице — гмина (волость) в Польше, входит в Полицкий повят, Западно-Поморское воеводство.